Davis Cup 2008 var den 97:e upplagan av tennisvärldens viktigaste lagtävling på herrsidan, Davis Cup. Turneringen vanns av Spanien, som i finalen slog Argentina med 3-1 i matcher.Sexton tennislandslag deltog i elitdivisionen och ett hundratal i de lägre divisionerna.

Lottning

Elitdivisionen

Förlorarna i första omgången spelade återkvalsmatch senare under 2008 för att nå Elitdivisionen 2009.

Första omgången

Ryssland - Serbien

Tjeckien - Belgien

Argentina - Storbritannien

Israel - Sverige
I Sveriges match i första omgången chansade Davis Cup-kaptenen Mats Wilander med att låta en matchotränad Jonas Björkman, som inte spelat en match sen november, ta hand om två singelmatcher, då en halvskadad Robin Söderling tidigt tackat nej till att delta. 71:e-rankade Björkman förlorade första matchen mot den 67:e-rankade Dudi Sela, men vann sedan i den sista och avgörande matchen mot Harel Levy, rankad 152:a i världen. Det var sjunde gången Sveriges Davis cup-lag vände ett 1-2 underläge till vinst.

Tyskland - Sydkorea

Peru - Spanien

Rumänien - Frankrike

Österrike - USA

Kvartsfinaler

Ryssland - Tjeckien

Argentina - Sverige

Tyskland - Spanien

USA - Frankrike

Semifinaler

Argentina - Ryssland

Spanien - USA

Final

Argentina - Spanien

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Lottning
Officiell webbplats
Lottning elitdivisionen

2008
Tennisturneringar 2008